HLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Halim Perdana Kusuma, Giacarta, Indonesia